

Pessoas 
Raimundo Nonato Tavares da Silva - futebolista brasileiro que fez sucesso nas décadas de 1980 e 1990
Deyvison Rogério da Silva - futebolista brasileiro revelado pelo Corinthians

Outros 
Bobô (filme) - filme português da realizadora Inês Oliveira

Bobo